Banbury bezeichnet:

 Banbury, eine Stadt in England
 Banbury, eine Kurzbezeichnung für die in dieser Stadt hergestellten Banbury Sheets („Banbury-Blätter“)
 Banbury (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Banbury ist der Familienname folgender Personen:
 Clint Banbury (* 1949), kanadischer Reiter
 Frith Banbury (1912–2008), britischer Schauspieler und Regisseur
 Ian Banbury (* 1957), britischer Radrennfahrer